Ферманция (Терманция; Thermantia):
 Ферманция (мать Феодосия I) — жена Феодосия Старшего, мать императора Феодосия I Великого.
 Ферманция (дочь Гонория Старшего) — дочь Гонория Старшего, брата императора Феодосия I, сестра жены Стилихона Серены
 Эмилия Матерна Ферманция — дочь Стилихона, вторая жена (408 г.) императора Гонория.
 , также Тер­мес — один из главных городов народа ареваки в Кельтиберии (современная Испания).